Los Barrios kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Los Barrios (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Los Barrios de Luna, ort, Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar